When in Rome puede referirse a:

Cine y Televisión
 When in Rome (1952), una película protagonizada por Van Johnson y Paul Douglas.
 When in Rome (2002), una película directamente para video protagonizada por Mary-Kate y Ashley Olsen.
 When in Rome (película de 2010), una comedia protagonizada por Kristen Bell.

Literatura
 When in Rome (novela), una novela de misterio de Roderick Alleyn escrita por Ngaio Marsh.
 Catwoman: When in Rome, una miniserie de DC Comics.
 "When in Rome", un poema de Mari Evans.

Música
 When in Rome (banda), un trío de Inglaterra.
 When in Rome (álbum), el único álbum de la banda.
 When in Rome..., un álbum de Penguin Cafe Orchestra.
 When In Rome 2007, un DVD en vivo de Genesis.
 "When in Rome", una canción de Billy Joel del álbum Storm Front.
 "When in Rome", una canción de Rocío Dúrcal
 "When in Rome", una canción de Mudhoney del álbum Piece of Cake.
 "When in Rome", una canción de Nickel Creek del álbum Why Should the Fire Die?.
 "When in Rome", una canción de Phil Ochs del álbum Tape from California.
 "When in Rome", una canción de Supagroup
 "When in Rome", una canción de Travis Tritt del álbum My Honky Tonk History.
 "When in Rome (I Do as the Romans Do)", una canción de Barbra Streisand del álbum People.

Otros usos
 "When in Rome", una gira de comedias de Alex Horne.